Sezon 1987/1988 był dla Motoru Lublin 14. sezonem na drugim szczeblu ligowym. W trzydziestu rozegranych spotkaniach, Motor zdobył 29 punktów i zajął 9. miejsce w tabeli. Na początku sezonu trenerem zespołu był Zbigniew Bartnik, w jednym meczu zespół prowadził Waldemar Wiater, a po nim funkcję tę przejął Paweł Kowalski.

Przebieg sezonu 
W przerwie letniej do zespołu dołączyli obrońca Jerzy Matys ze Śląska Wrocław, napastnik Zbigniew Grzesiak z Górnika Łęczna, pomocnik Janusz Zych z Hutnika Kraków, bramkarz Ireneusz Gorczyca z Broni Radom, Jacek Jedliński oraz  Dariusz Bender z Tomasovii Tomaszów Lubelski, a także juniorzy Grzegorz Komor i Grzegorz Jachacz, odeszli zaś Tomasz Jasina i Stanisław Karwat do Stali Stalowa Wola, Adrian Szczepański do Lecha Poznań oraz Modest Boguszewski do Śląska Wrocław. W lipcu 1987 Motor rozegrał kilka sparingów, między innymi z Lechią Gdańsk (0:2), Olimpią Elbląg (6:2), Gwardią Warszawa (0:2) oraz z Dynamem Brześć. 

22 września 1987 po zremisowanym meczu z Olimpią Elbląg z funkcji trenera Motoru zrezygnował Zbigniew Bartnik. Tymczasowym szkoleniowcem zespołu został Waldemar Wiater. Pod koniec września pierwszym trenerem Motoru został Paweł Kowalski. Rundę jesienną Motor zakończył na 10. miejscu.

W przerwie zimowej piłkarze Motoru przebywali na zgrupowaniu w Nowym Targu. Mecze sparingowe rozegrali z Avią Świdnik (0:0), Lublinianką (1:1), Legią Warszawa (0:1), Radomiakiem Radom i Stalą Kraśnik. 15 lutego 1988 zespół wyjechał na dwutygodniowe zgrupowanie do Rybnika, gdzie sparował z Polonią Bytom (2:3), ROW-em Rybnik (2:2) i Stalą Mielec (1:1).

Mecze ligowe w sezonie 1987/1988

Tabela II ligi

Puchar Polski na szczeblu centralnym

Przypisy 

Motor Lublin
1987 w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej
1987 w polskim sporcie
1988 w polskim sporcie